The Ascension  — восьмой студийный альбом американского автора-исполнителя и мультиинструменталиста Суфьяна Стивенса, изданный 25 сентября 2020 года на студии Asthmatic Kitty.

Отзывы 
Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как Exclaim!, Pitchfork, Record Collector, Slant Magazine, Tom Hull.

Итоговые списки

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Sufjan Stevens — America (Official Audio)

Альбомы Суфьяна Стивенса
Альбомы Asthmatic Kitty
Электропоп-альбомы